Osoby o tym nazwisku:
 Rimma Szumska – radziecka lekkoatletka
 Rozalia Szumska – rzymskokatolicka duchowna, działaczka społeczna, religijna i nauczycielka